Paschke est le patronyme de :
 Ed Paschke (1939 - 2004) un peintre polono-américain.
 Melanie Paschke (née en 1970), une athlète allemande.

Articles connexes 
 Päschke
 Peschke